Het ATP-toernooi van Rotterdam 2019, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, was de 47e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 11 tot en met 17 februari 2019 in het evenementencomplex Rotterdam Ahoy.

Het toernooi van 2019 trok 111.086 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2019
Rotterdam